L'expression cycle solaire peut signifier :

 le cycle de l'activité du Soleil, constitué d'un cycle d'environ 11 ans et d'une variation apériodique sur des plus longues périodes de temps.
 le cycle solaire calendaire est un cycle de 28 ans intervenant dans le calcul des calendriers.